Finalen i DBU Pokalen 2011-12 blev afviklet den 17. maj 2012. Kampen blev spillet i Parken, København og vundet af F.C. København med 0-1 over AC Horsens.

Kampen

Detaljer

Referencer 

2011-12
Fodbold i 2012